Bitton steht für:

Bitton ist der Familienname folgender Personen:
 Nir Bitton (* 1991), israelischer Fußballspieler
 Thomas Bitton († 1307), englischer Geistlicher, Bischof von Exeter
 William Bitton I († 1264) siehe William Button (Bischof, † 1264)
 William Bitton II († 1274) siehe William Button (Bischof, † 1274)

Bitton heißen folgende Orte:
 Bitton (Gloucestershire), Ortschaft in England